Нойз-поп () — поджанр альтернативного и инди-рока, возникший в середине 1980-х годов в Великобритании и США. Это определяется смесью диссонирующего шума или обратной связи с песенным мастерством, привычном в поп-музыке. Шугейзинг, ещё один основанный на нойз-роке жанр, возникший в 1980-х годах, основанный на нойз-попе.

История и характеристика 
AllMusic охарактеризовал нойз-поп как «точку на полпути между жевательной резинкой и авангардом»; сочетание традиционного написания поп-песен с экспериментальными звуками белого шума, искаженными гитарами и дронами. Стиль «часто имеет туманное, наркотическое ощущение, когда мелодии дрейфуют сквозь завихряющиеся гитарные текстуры. Но он также может быть ярким и живым или угловатым и вызывающим». AllMusic цитирует Velvet Underground как самые ранние корни жанра, с их экспериментами с обратной связью и искажением на их ранних альбомах.

Ранние американские альтернативные рок-группы, такие как Sonic Youth, Yo La Tengo, Hüsker Dü и Dinosaur Jr., которые смешивали структуры поп-песен с экстремальным гитарным дисторшном и обратной связью, были предшественниками. AllMusic считает, что дебют The Jesus and Mary Chain 1985 года, Psychocandy, является архетипом жанра нойз-поп («в значительной степени породил стиль»). Карим Эстефан из Stylus Magazine процитировал альбом за то, что он «преобразовал использование дисторшна в инди-роке с его визжащим звуком, но при этом сумел показать некоторые из самых запоминающихся мелодий 80-х».

Позже, в 1980-х годах, нойз-поп был главным источником вдохновения для британского движения шугейзинга. Под влиянием The Jesus and Mary Chain, My Bloody Valentine начали экспериментировать со смесью поп-музыки 1960-х и нойза на своем EP The New Record by My Bloody Valentine, прокладывая путь к их грядущему звучанию шугейзинга. Нойз-поп продолжала оказывать влияние на инди-рок-сцену вплоть до 1990-х годов.

См. также 
 Ноу-вейв

Примечания 

Нойз-поп